

Cinema
Archive, film britannico del 2020

Informatica
Archive, un DBMS per Sinclair QL
Internet Archive, una biblioteca digitale
archive.is

Musica
Archive, un gruppo musicale inglese